Prunet ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Prunet (Ardèche) im Département Ardèche
 Prunet (Cantal) im Département Cantal
 Prunet (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne

mit Namenszusatz:
Prunet-et-Belpuig im Département Pyrénées-Orientales

Ort in Rumänien:
 Prunet (Dolj), Dorf im Kreis Dolj